Ватру́шка:
 Ватрушка — мучное сдобное изделие древнеславянской, русской и украинской кухни.
 Ватрушка — надувные санки. См. Тюбинг.